Kaple svaté Anny se nachází na více místech:

Česko 
 Kaple svaté Anny (Borová Lada) – v obci Borová Lada
 Kaple svaté Anny (Brná) – místní části Brná ve městě Ústí nad Labem
 Kaple svaté Anny (Brno) – v Brně městské části Brno-střed
 Kaple svaté Anny (Butovice) – v Butovicích, části města Studénka
Kaple svaté Anny (Černé Budy) – v místní části Černé Budy ve městě Sázava
 Kaple svaté Anny (České Budějovice) – v Českých Budějovicích, v kostele Obětování Panny Marie
Kaple svaté Anny (Dědov) – v místní části Dědov v Teplicích nad Metují
Kaple svaté Anny (Divice) – v části obce Divice v obci Vinařice
Kaple svaté Anny (Drozdovice) – v lokalitě Drozdovice ve městě Prostějov
 Kaple svaté Anny (Horní Bohdíkov) – v Horním Bohdíkově, dnes části Velkých Losin
 Kaple svaté Anny (Horní Údolí) – obnovovaná kaple, místně náležející ke Zlatým Horám
 Kaple svaté Anny (Chocenice) – v místní části Chocenice obce Břežany I v okrese Kolín
 Kaple svaté Anny (Jáchymov) – ve městě Jáchymov
 Kaple svaté Anny (Jaroměř) – v místní části Pražské Předměstí (Jaroměř) ve městě Jaroměř
 Kaple svaté Anny (Karlovy Vary) – v lázeňské části, známa též pod názvem Schwarzova kaple
 Kaple svaté Anny (Kozubová) – v obci Milíkov
 Kaple svaté Anny (Krč) – v městské části Praha 4
 Kaple svaté Anny (Ledečko) – v obci Ledečko
 Kaple svaté Anny (Lhotka) – v obci Lhotka v okrese Beroun
 Kaple svaté Anny (Loket) – ve městě Loket
 Kaple svaté Anny (Luka) – v části obce Luka v okrese Karlovy Vary
 Kaple svaté Anny (Mšeno nad Nisou) – v části Mšeno nad Nisou ve městě Jablonec nad Nisou
 Kaple svaté Anny (Nečichy) – v části obce Nečichy v okrese Louny
 Kaple svaté Anny (Panenské Břežany) – v obci Panenské Břežany
 Kaple svaté Anny (Pelhřimov) – na návrší poblíž města Pelhřimov
 Kaple svaté Anny (Počerady) – v části obce Počerady v okrese Louny
 Kaple svaté Anny (Přechovice) – jižně od obce Přechovice
 Kaple svaté Anny (Řevničov) – v obci Řevničov
 Kaple svaté Anny (Satalice) – v městské části Praha-Satalice
 Kaple svaté Anny (Skuteč) – severně od Skutče v Anenském údolí, též Svatoanenském údolí nebo U svaté Anny
 Kaple svaté Anny (Strkovice) – v místní části Strkovice města Postoloprty
 Kaple svaté Anny (Svatá Anna) – v místní části Svatá Anna obce Oslov
 ̈Kaple svaté Anny (Vikletice) – v místní části Vikletice v obci Chbany
 Kaple svaté Anny (Vyškov) – ve městě Vyškov
 Kaple svaté Anny (Zákupy) – ve městě Zákupy

…a mnoha dalších.

Francie 

 Kaple svaté Anny (Cannes) – ve městě Cannes

Rakousko 

 Kaple svaté Anny (Kössen) – v obci Kössen v Tyrolsku

Související články 
 Kostel svaté Anny